Naumburg – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel
 Naumburg (Saale) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland

Dawne nazwy miejscowości:

 Naumburg am Queis/Nowogrodziec –  miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim
 Naumburg/Nowogród Bobrzański – miasto w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim

Pozostałe:
 Naumburg-Zeitz – była diecezja rzymskokatolicka

Linki zewnętrzne